Калиновка — село в Красноярском районе Самарской области. Входит в состав сельского поселения Коммунарский.

География 
Расположено в 29 км к северо-западу от районного центра — села Красный Яр, на правом берегу реки Кондурча у слияния с рекой Кобельма.

История 
Основано в 1738 г. как поселение новокрещенных калмыков. Изначально носило название Кобельма. Входило в состав Новобуяновской волости Самарской губернии. В селе имеется церковь, земская школа, церковно — приходская школа, кирпичный завод и две водяные мельницы. В 1952 г. село Кобельма переименовано в Калиновку.

Население 

По данным переписи 1897 г. село состояло из 471 двора, в которых проживало 2849 человек (в том числе мужчин — 1346 и женщин — 1503, все православного вероисповедания, основная масса населения — русские и мордва.

Примечания 

Населённые пункты Красноярского района (Самарская область)